

Patronyme

 Eustache Bérat (1791-1870), poète, chansonnier et peintre français ;
 Frédéric Bérat (1801-1855), compositeur et chansonnier français.

Toponyme

 Bérat, commune française, située dans le département de la Haute-Garonne ;
 Bérat d'en bas et Bérat d'en haut, deux hameaux proches de Borce et d'Urdos dans les Pyrénées-Atlantiques.
 Berat, ville de 65 000 habitants située au centre-sud de l'Albanie.
 Berat, lieu dit (à vérifier) en Australie à environ 150 km de Brisbane